Андреас Бек може да се односи на:
 Андреас Бек (тенисер) (1986), немачки тенисер.
 Андреас Бек (фудбалер) (1987), немачки фудбалер.